Noli peut désigner :
 Noli, la localité au Burkina Faso
 Noli, la commune ligure en Italie
 (473) Nolli, astéroïde